Méricourt (Pas-de-Calais)
 Méricourt (Yvelines)
ook:
Méricourt-en-Vimeu,  Somme 
Méricourt-l'Abbé,  Somme 
Méricourt-sur-Somme,  Somme